Shanba bezeichnet:

 Shanba (Hinteres Hanggin-Banner) (陕坝镇), Großgemeinde im Hinteren Hanggin-Banner in der Inneren Mongolei, Volksrepublik China
 Shanba (Sungqu) (山巴乡), Gemeinde im Kreis Sungqu in der chinesischen Provinz Sichuan